Грант — округ у штаті Вісконсин
 Грант — округ у штаті Західна Вірджинія
 Грант — округ у штаті Вашингтон
 Грант — округ у штаті Південна Дакота
 Грант — округ у штаті Орегон
 Грант — округ у штаті Оклахома
 Грант — округ у штаті Північна Дакота
 Грант — округ у штаті Нью-Мексико
 Грант — округ у штаті Індіана
 Грант — округ у штаті Канзас
 Грант — округ у штаті Кентуккі
 Грант — округ у штаті Міннесота
 Грант — округ у штаті Небраска
 Грант — округ у штаті Арканзас

Див. також 
 Гранд (округ)